Лангадас — греческий топоним. Может означать:

 Лангадас — город.
  — деревня на Крите.
 Лангадас (дим) — община.

См. также 
 Корония